Mission: Impossible steht für:

 Originaltitel der Fernsehserie Kobra, übernehmen Sie
 Originaltitel der Fernsehserie In geheimer Mission
 die Filmreihe Mission: Impossible:
 Mission: Impossible (Film) (1996)
 Mission: Impossible II (2000)
 Mission: Impossible III (2006)
 Mission: Impossible – Phantom Protokoll (2011)
 Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)
 Mission: Impossible – Fallout (2018)
 Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins (angekündigt für 2023)
 Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei (angekündigt für 2024)
 Mission: Impossible: Operation Surma, ein Videospiel